Četvrta hrvatska nogometna liga - Istok 2006./07.

U 3. HNL - istok su ušli NK Slavija Pleternica i NK Šokadija Stari Mikanovci, dok su u prve županijske lige ispali NK Budainka Slavonski Brod, NK Željezničar Slavonski Brod i NK Sloga Nova Gradiška.

Izvori 
 RSSSF

2006-07
4-istok